Ну:
 Ну — частица и междометие русского языка
 Ну — один из 56 официально признанных народов Китая
 Ну — знак каны
 название двадцать второй буквы армянского алфавита (Ն)
 [[Боги смерти (Тетрадь

смерти)#Ну|Ну]] — персонаж манги «Тетрадь смерти»
 Аббревиатура
 НУ — блок партий «На́ша Украи́на» — блок политических партий на Украине
 НУ — Налоговый учёт.

См. также 
 Nu
 Ню
 HY